Inoyatov ist der Familienname folgender Personen:

 Amrillo Inoyatov (* 1979), usbekischer Arzt und Politiker
 Murod Inoyatov (* 1984), usbekischer Tennisspieler
 Rustam Inoyatov (* 1949), usbekischer Regierungsbeamter, Generaloberst, Chef des Nationalen Sicherheitsdienstes von Usbekistan